

Cinema 
 The Cage – film del 1914 diretto da George Loane Tucker
The Cage – film del 2017 diretto da Lior Shamriz
The Cage - film del 2023 diretto da Massimiliano Zanin

Musica 
 The Cage – brano musicale di Elton John del 1970
 The Cage – album dei Tygers of Pan Tang del 1982
 The Cage – album di Dario Mollo e Tony Martin del 1999

Televisione 
 Lo zoo di Talos (The Cage) – episodio pilota della serie televisiva Star Trek

Pagine correlate 
 Cage